Rafael Só, nome artístico de Joaquim Rafael Paúra (Rio de Janeiro,  – Rio de Janeiro, ) foi um cantor e compositor brasileiro, um dos compositores do samba da Mocidade Independente de Padre Miguel para o Carnaval 2007.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de samba
Sambistas
[[Categoria:Mortes por câncer]
Naturais da cidade do Rio de Janeiro